Mad (revista satírica), revista estatunidenca de còmics
 Mad (Eslovàquia), vila i municipi a Eslovàquia
 MAD, abreviatura de l'Aeroport de Madrid-Barajas
 MAD, acrònim anglès per a la doctrina de la destrucció mútua assegurada, teoria concebuda per Neumann per descriure una situació en la qual l'ús d'armament nuclear per qualsevol de dos bàndols oposats podria resultar en la completa destrucció d'ambdós
 MAD, acrònim anglès per a la detector d'anomalies magnètiques, equip emprat per detectar petites variacions en el camp magnètic terrestre
 MAD Studio o MAD Architects, estudi d'arquitectura que dissenya arquitectura futurista